Durante Duranti (1487-1558) – cardinale e vescovo cattolico italiano
Durante Duranti (1718-1780) – poeta italiano